Opiate bezeichnet:
 die Mehrzahl von Opiat
 Pseudonym von Thomas Knak (* 1973), dänischer Musiker, Komponist und Labelbetreiber
 Opiate (EP), EP der Band Tool aus dem Jahr 1992